

Personnalités 

 Jean Heurtault de Bricourt (1644-1705), armateur français ;
 Jean-Louis-Thomas Heurtault de Lammerville (1733-1794), homme politique français ;
 Jean-Marie Heurtault de Lammerville (1740-1810), agronome et homme politique français, membre de l'Académie des sciences, député, président du Conseil des Cinq-Cents ;
 Leïla Heurtault (née en 1995), karatéka française ;
 Pierre Heurtault du Metz (1777-1852), médecin et député français.

Odonymes 
 Rue Heurtault, à Aubervilliers.